

Patronyme 
Elizabeth Catlett (1915-2012), est une sculptrice américaine.
Juan Mora Catlett (1949- ) est un cinéaste mexicain.
 Mary Jo Catlett (1938- ) est une actrice américaine.
 Sidney Catlett (1910-1951)  est un batteur et un percussionniste de jazz américain.
 Walter Catlett (1889-1960 ) est un acteur et scénariste américain.